Frederik André Henrik Christian, Prinz zu Dänemark, Graf von Monpezat (* 26. Mai 1968 in Kopenhagen), ist der dänische Kronprinz. Er ist der Sohn von Königin Margrethe II. und Prinz Henrik von Dänemark.

Leben

Ausbildung und Beruf 

Frederik wurde 1968 als ältester Sohn des damaligen Kronprinzenpaares Margrethe und Henrik geboren. Nach seinem Schulabschluss studierte er Staatswissenschaften in Harvard und an der Universität Aarhus und erlangte dort einen Master-Abschluss. Er arbeitete zeitweise als Diplomat für die dänische VN-Vertretung in New York und in der dänischen Botschaft in Paris.

Seine militärische Laufbahn begann er 1986 als Rekrut in der Königlichen Leibgarde (dän.: Den Kongelige Livgarde). 1988 wurde er zum Leutnant der Reserve befördert und diente als Einheitsführer beim Gardehusarenregiment (dän.: Gardehusarregiment). 1989 wurde er zum Oberleutnant der Reserve (dän.: premierløjtnant af reserven) befördert. 1995 durchlief er die Ausbildung zum Kampfschwimmer in der Eliteeinheit der Marine, dem Frømandskorpset (dt.: Froschmannkorps). 1997 wurde der Kronprinz zum Kapitänleutnant der Reserve in der Marine (dän.: søværnet) befördert. Im selben Jahr wurde er auch Kapitän der Reserve im Heer und der Luftwaffe. Er hat in beiden Teilstreitkräften gedient. Seit 2003 ist er Dozent am Institut für Strategie der dänischen Militärakademie. 2004 wurde er Fregattenkapitän (dän.: kommandørkaptajn) der Marine und Oberstleutnant des Heeres und der Luftwaffe. 2010 wurde er zum Kapitän zur See (dän.: kommandør) der Marine und Oberst des Heeres und der Luftwaffe befördert. Seit 2015 trägt er den Dienstgrad Konteradmiral der Marine und ist auch Generalmajor des Heeres und der Luftwaffe (in Dänemark ist der Monarch Oberbefehlshaber der dänischen Streitkräfte).

Die Muttersprache von Prinz Frederik ist Dänisch, weiterhin spricht er Französisch, Englisch und Deutsch.

Ehe und Familie 

Im Jahr 2000 lernte der Prinz bei den Olympischen Spielen in Sydney die Australierin Mary Donaldson (* 5. Februar 1972) kennen. Das Paar heiratete am 14. Mai 2004 in der Frauenkirche in Kopenhagen. Die beiden haben zusammen vier Kinder.

Am 15. Oktober 2005 wurde mit Christian Valdemar Henry John das erste Kind der beiden geboren, und am 21. April 2007 kam ihre Tochter Isabella Henrietta Ingrid Margrethe zur Welt. Am 8. Januar 2011 wurden in Kopenhagen die Zwillinge – ein Junge und ein Mädchen – geboren.
 Prinz Christian zu Dänemark, Graf von Monpezat (* 15. Oktober 2005 in Kopenhagen).
 Prinzessin Isabella zu Dänemark, Komtess von Monpezat (* 21. April 2007 in Kopenhagen) wurde am 1. Juli 2007 in der Kirche von Schloss Fredensborg auf den Namen Isabella Henrietta Ingrid Margrethe getauft. Isabella ist der erste weibliche Nachwuchs in der königlichen Familie seit 1946. Die Prinzessin wurde nach ihrer verstorbenen Großmutter mütterlicherseits, Henrietta Clark Donaldson, nach der Großmutter väterlicherseits, Königin Margrethe, und nach ihrer Urgroßmutter väterlicherseits, Königin Ingrid, sowie möglicherweise nach Isabella von Österreich, Königin von Dänemark (die in Dänemark allerdings als Elisabeth bekannt ist), benannt. Ihre Taufpaten sind Mathilde von Belgien, Prinzessin Alexia von Griechenland, Nadine Johnston, Christian Buchwald, Major Peter Heering und Hofjägermeisterin Marie Louise Skeel.
 Prinz Vincent zu Dänemark, Graf von Monpezat (* 8. Januar 2011 um 10:30 Uhr in Kopenhagen). Der Prinz wurde am 14. April 2011 in der Holmens Kirke in Kopenhagen auf die Namen Vincent Frederik Minik Alexander getauft. Bei Minik handelt es sich um einen grönländischen Namen, der mit Blubber oder Fettschicht übersetzt werden kann. Seine Paten sind sein Onkel mütterlicherseits John Stuart Donaldson, König Felipe von Spanien, Gustav Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, der der Sohn von Prinzessin Benedikte zu Dänemark und Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg ist, Graf Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille, Baronin Helle Reedtz-Thott und Caroline Heering, die Kronprinzessin Marys Hofdame ist.
 Prinzessin Josephine zu Dänemark, Komtess von Monpezat (* 8. Januar 2011 um 10:56 Uhr in Kopenhagen). Die Prinzessin wurde am 14. April 2011 in der Holmens Kirke in Kopenhagen auf die Namen Josephine Sophia Ivalo Mathilda getauft. Wie ihr Zwillingsbruder erhielt sie einen grönländischen Namen. Ivalo ist ein grönländischer Name mit der Bedeutung Sehne. Ihre Paten sind Prinzessin Marie von Dänemark, Charles von Bourbon-Sizilien, ihre Tante mütterlicherseits Patricia Bailey, Landgraf Bendt Wedell, Birgitte Handwerk und Josephine Rechner.

Am 30. April 2008 verkündete das dänische Königshaus, dass die Nachfahren des Königspaares und deren Ehepartner von nun an auch den Titel „Graf/Gräfin von Monpezat“ tragen sollen.

Öffentliche Aufgaben und Interessen 

Vom 11. Februar bis 31. Mai 2000 durchquerte Frederik das nördliche Grönland in einer Hundeschlitten-Expedition auf einer Strecke von 2.795 Kilometern. Diese so genannte Sirius-Expedition wird jedes Jahr seit 1950 von der grönländischen Schlittenhund-Einheit Sirius-Patrouille absolviert.
(Sirius 2000 ist auch der Name eines Buchs und einer Fernsehserie in Dänemark.)

Zu seinen Aufgaben als Kronprinz gehört die Vertretung Dänemarks und des Königshauses bei verschiedenen Anlässen im Ausland. Er ist Taufpate von Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen und Prinz Oscar von Schweden. Seit 2009 ist Prinz Frederik Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees.

Vorfahren

Sonstiges 
Die Kronprins Frederik, ein Fährschiff der Reederei Scandlines, wurde nach ihm benannt.

Siehe auch 
 Stammtafel der dänischen Könige

Literatur

Weblinks 

 Panoramafotos von der Hochzeit (QuickTime) (archiviert)
 Homepage des Dänischen Königshauses (englisch)

Einzelnachweise 

Thronfolger
Familienmitglied des Hauses Oldenburg (Dänische Linie Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, Dänemark)
Träger des Bundesverdienstkreuzes (Großkreuz)
Träger des Sankt-Olav-Ordens (Großkreuz)
Träger des Chrysanthemenordens (Großkreuz)
Träger des Elefanten-Ordens
Großkommandeur des Dannebrogordens
Träger des Seraphinenordens
Träger des Leopoldsordens (Großkreuz)
Träger des Falkenordens (Großkreuz)
Träger des Drei-Sterne-Ordens (Großkreuz)
Träger des Verdienstordens der Italienischen Republik (Großkreuz)
Träger des Nationalen Ordens vom Kreuz des Südens (Großkreuz)
Träger des Ordens der Ehre (Großkreuz)
Träger des Ordens Stara Planina
Träger des Finnischen Ordens der Weißen Rose
Träger des Ordens des Marienland-Kreuzes (I. Klasse)
Träger des Sterns von Rumänien (Großkreuz)
Träger des Ordens von Chula Chom Klao
Träger des Nersornaat
Träger des Rio-Branco-Ordens
IOC-Mitglied
Person (Kopenhagen)
Prinz (Dänemark)
Geboren 1968
Mann
Margrethe II. (Dänemark)